Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Javier Sánchez e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Piet Norval 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)

 Scott Melville /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Javier Sánchez /  Mark Woodforde (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1994
ATP Tour 1994